Lombach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Orte:
 Lombach, Ortsteil und Dorf der Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

 Änet dem Lombach, Ort der Gemeinde Unterseen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Hinterlombach und
 Lombach (Escholzmatt-Marbach) und
 Lombachgrebli und
 Mittellombach (Escholzmatt-Marbach), Siedlungsplätze der Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern

Gewässer:
 Lombach (Aare), nordöstlicher Zufluss des Thunersees bei Unterseen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Lombach (Agger) oder Lindener Bach, linker Zufluss der Agger vor Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lombach (Elta), rechter Zufluss der Elta bei Gunningen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Lombach (Ettenbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Ettenbachs vor Aach, Stadt Dornstetten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Lombach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zur Lauter, zur Glatt) bei Lombach, Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Lombach (Ilfis), Zufluss der Ilfis bei Wiggen, Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern

Lombach ist ein Familienname:
 Lombach (Patrizierfamilie), Berner Patrizierfamilie